Evert van Aelst, Nederlands kunstschilder
 Kees van Aelst, Nederlands waterpoloër
 Luc Van Aelst, Belgisch journalist
 Nicolaus van Aelst, Zuid-Nederlands kunstschilder en uitgever
 Pieter Coecke van Aelst, Zuid-Nederlands kunstschilder, beeldhouwer, architect en graveur
 Tim Van Aelst, Belgisch programmamaker
 Vic Van Aelst, Belgisch advocaat en politicus
 Willem van Aelst, Nederlands kunstschilder

Zie ook 
 Aelst (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam